Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça

casa

circ glaciar

cleda

collada

coma

edifici

edifici històric

element geogràfic

entitat de població

església

font

llac

llac glacial

marca comercial

muntanya

plana

pletiu

pont

port de muntanya

refugi de muntanya

riu

salt d'aigua

serralada

vall

vall glacial

vèrtex geodèsic

Misc 

Geografia de la Vall de Boí
Llistes auto-generades de topònims de Catalunya
Geografia de l'Alta Ribagorça